More Songs About Buildings and Food – drugi album postpunkowego zespołu Talking Heads, wydany 21 lipca 1978 roku.

W 2003 album został sklasyfikowany na 382. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu Rolling Stone.

Lista utworów

Strona A

Strona B

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Talking Heads
Albumy muzyczne wydane w roku 1978
Albumy Sire Records
Albumy wyprodukowane przez Briana Eno